Příjmení Bonnet nosí více významných osobností:

 Alexandre Bonnet (* 1986) – francouzský fotbalový záložník
 Georges Bonnet (1889–1973) – francouzský politik
 Graham Bonnet (* 1947) – britský rockový zpěvák-skladatel
 Stede Bonnet (1688–1718) – pirát

podobná příjmení
 Bonet